Santo Tomé är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Jaén och regionen Andalusien, i den centrala delen av landet,  km söder om huvudstaden Madrid. Santo Tomé ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Santo Tomé är lite kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydväst om Santo Tomé. Runt Santo Tomé är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Villacarrillo,  km norr om Santo Tomé. Trakten runt Santo Tomé består till största delen av jordbruksmark.

Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Andalusien